A Leo és Fred, avagy igaz történetek két jó barátról 1987-ben bemutatott magyar rajzfilm, amely azonos című televíziós rajzfilmsorozat első évadja alapján készült moziváltozata. Az animációs játékfilm rendezője és írója Tóth Pál, producere Mikulás Ferenc, zeneszerzői Márta István, Másik János és Sztevanovity Zorán. A mozifilm a Pannónia Filmstúdió gyártásában készült, a Helikon Film forgalmazásában jelent meg.

Magyarországon 1989. január 12-én mutatták be a mozikban.

Rövid tartalom 
Tíz történet a cirkuszi oroszlánról és idomárjáról. Mit tegyen egy oroszlán, ha a fellépés előtt ellepik a szúnyogcsípések, és ha lelepleződik, hogy nem járt iskolába, vagy ha netán szerelembe esik? És milyen gyönyörűen muzsikál egy kiöregedett cirkuszi oroszlán az idomárjával.

Alkotók 
 Mesélő: Székhelyi József
 Írta és rendezte: Tóth Pál
 Dramaturg: Szetistványi Rita
 Zenéjét szerezte: Márta István, Másik János, Sztevanovity Zorán
 Operatőr: Bacsó Zoltán, Magyar Gyöngyi, Pethes Zsolt, Polyák Sándor, Pugner Edit
 Hangmérnök: Bársony Péter, Nyerges András Imre, Zsebényi Béla
 Vágó: Szarvas Judit
 Animátorok: Balajthy László, Horváth Mária, Király László, Polyák Zita, Szutor Gabriella, Tóth Pál, Weisz Béla
 Rendezőasszisztens: Bajusz Pálné
 Gyártásvezető: Vécsy Veronika
 Produkciós vezető: Mikulás Ferenc
Készítette a Pannónia Filmstúdió

Jelenetek 
A film a rajzfilmsorozat első évadból álló 1984-ben jött létre, 10 epizódot kiválogatva a Magyar Televízió megrendeléséből. Az összekötő jeleneteket Czipauer János és Mikulás Ferenc állította össze.

Televíziós megjelenések

Források 
 Leo és Fred, avagy igaz történetek két jó barátról a Hungarian Movie Database oldalon 
 

1987 filmjei
Magyar rajzfilmek
Helikon Film-filmek